Laurence Hyde (1642-1711), homme d'État et écrivain anglais.
  (1914-1987), artiste canadien.